«Євгеній Онєгін» — роман у віршах O. С. Пушкіна (1823—1831).
 Євгеній Онєгін — головний герой роману O. С. Пушкіна.
 «Євгеній Онєгін» — опера П. І. Чайковського на лібрето К. С. Шиловського за романом O. С. Пушкіна.
 «Євгеній Онєгін» — фільм Василя Гончарова, сцени з опери П. І. Чайковського (Росія, 1911).
 «Євгеній Онєгін» — фільм-опера Романа Тихомирова за участю артистів Большого театру (СРСР, 1958).
 «Євгеній Онєгін» — моновистава за участю актора Сергія Юрського (Росія, 1999).

Див. також 
 «» — балет Джона Кранко на музику П. І. Чайковського (Штутгартський балет, 1965).
 «Онєгін» — художній фільм Марти Файнс (США—Велика Британія, 1999).
 «Онєгін» — російський мюзикл (2015).